Eagle Island (« Île Aigle ») est le nom de plusieurs îles :

Amérique

Eagle Island, île de l'archipel des îles Tusket, dans la province de Nouvelle-Écosse ;

Eagle Island, île de l'Alabama ;
 Eagle Island, île de l'État du Maine ;
 Eagle Island, île du Maryland ;
 Eagle Island, île du Massachusetts ;
 , île de l'archipel des îles des Apôtres, dans le Wisconsin ;

Antarctique 
 Île Eagle (Antarctique) (Eagle Island), île de la péninsule Antarctique située dans la terre de Graham ;

Europe

Eagle Island, île du comté de Mayo, en Irlande ;

Océanie

, île située en Australie-Occidentale ;